Clayton steht für:
 Clayton (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Clayton State University, Universität in Morrow, Georgia, Vereinigte Staaten
 Clayton-Fahrzeug A, ein Desinfektions- und Löschboot, benannt nach dem Desinfektionsapparat System Clayton
 Clayton Equipment Company, Lokomotivhersteller
 Clayton Wagons Ltd, englischer Fahrzeughersteller

Orte in Australien:
 Clayton (Victoria)

Orte in Neuseeland:
 Clayton (Neuseeland)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Clayton (Bradford)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Contra Costa County, Kalifornien)
 Clayton (Placer County, Kalifornien)
 Clayton (Connecticut)
 Clayton (Delaware)
 Clayton (Georgia)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Iowa)
 Clayton (Kansas) im Decatur County und im Norton County
 Clayton (Louisiana)
 Clayton (Maryland)
 Clayton (Massachusetts)
 Clayton (Michigan)
 Clayton (Mississippi)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (New Jersey)
 Clayton (New Mexico)
 Clayton (New York)
 Clayton (North Carolina)
 Clayton (Ohio) im Miami County und im Montgomery County
 Clayton (Oklahoma)
 Clayton (Pennsylvania)
 Clayton (South Carolina)
 Clayton (South Dakota)
 Clayton (Tennessee)
 Clayton (Texas)
 Clayton (Washington)
 Clayton (West Virginia)
 Clayton (Wisconsin), im Polk County
 Clayton (Town, Crawford County), Town(ship) in Wisconsin
 Clayton (Town, Winnebago County), Town(ship) in Wisconsin
 Clayton (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Clayton (Wyoming)

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Clayton Banking Company Building, in Clayton, North Carolina, ID-Nr. 96001444
 Clayton Building, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 82004138
 Clayton County Courthouse (Elkader), in Elkader, Iowa, ID-Nr. 76000745
 Clayton Family Farm, in Stanleyville, North Carolina, ID-Nr. 01001072
 Clayton Graded School and Clayton Grammar School – Municipal Auditorium, in Clayton, North Carolina, ID-Nr. 01001133
 Clayton High School-Auditorium, in Clayton, Oklahoma, ID-Nr. 88001418
 Clayton Historic District (Boundary Increase), in Clayton, New York, ID-Nr. 97000424
 Clayton House, in San Angelo, Texas, ID-Nr. 88002570
 Clayton Public Library, in Clayton, New Mexico, ID-Nr. 02001550
 Clayton Public Schools Historic District, in Clayton, New Mexico, ID-Nr. 96000269
 Clayton Railroad Station, in Clayton, Delaware, ID-Nr. 86003066
 Clayton Vineyards-DeMartini Winery, in Clayton, Kalifornien, ID-Nr. 84000767

weitere geografische Objekte:
 Clayton-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Clayton Hill, Hügel auf der Petermann-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Clayton Ramparts, Felsenkliffs im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Claydon
 Clayton County
 Clayton County Courthouse
 Clayton Mine (Ecton)
 Clayton-Ringe
 Clayton Township